Tamarine Tanasugarn era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Monique Adamczak 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Tamarine Tanasugarn (ritiro)
  Casey Dellacqua (Campionessa)
  Kurumi Nara (ritiro)
  Chan Yung-jan (Secondo turno, ritiro)

 Marta Sirotkina (primo turno)
 Misa Eguchi (primo turno)
 Qiang Wang (primo turno)
 Akiko Ōmae (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Fukuoka International Women's Cup 2012